Radio 4 ist der Name oder Bestandteil folgender Hörfunksendernamen:

Deutschland:
Radio 4U, ehem. Jugendradio des SFB
Bremen Vier „Radio Bremen 4“
Weitere
 BBC Radio 4, öffentlich-rechtlicher Hörfunksender Großbritannien
 BBC Radio 4 Extra 
 NPO Radio 4, öffentlich-rechtlicher Hörfunksender, Niederlande
Rai Radio 4 Light, Italien
Polskie Radio 4, Polen
Radio SRF 4 News, Schweiz
Radio4TNG, Schweizer Jugendradio

Radio 4 steht außer dem für:
 Radio 4 (Satellit), sowjetischer Amateurfunksatellit